Всероссийский турнир 1899 — 1-й шахматный турнир проходивший со 2 по 19 сентября в Москве.

Организован Московским шахматным кружком на средства, собранные путём подписки и других частных пожертвований, устройства платных сеансов одновременной игры. Проводился в помещении Собрания врачей на Б. Дмитровке; 14 участников из 7 городов:
 Москва (5 шахматистов),
 Санкт-Петербург (4),
 Харьков, Кострома, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Новохопёрск (по 1).

В ходе турнира выбыли П. Перваго (Пятигорск) и Н. Калинский (Новохопёрск). Весь турнир уверенно лидировал М. Чигорин (1 поражение); он занял 1-е место с высоким результатом — 12 очков; на 2-м месте — Э. Шифферс — 9½ очков, на 3-м — С. Левитский — 9.

Победитель побочного турнира — С. Симсон (Ржев); 2-3-е место разделили А. Гончаров (Москва) и В. Абкин (Варшава).

Примечательные партии 

1.е4 е6 2.d4 d5 3.Кс3 Kf6 4.е5 Kfd7 5.f4 с5 6.dc С:с5 7.Фg4 0—0 8.Cd3 f5 9.Фh3 Кc6 10.Kf3 Kb6 11.а3 Cd7 12.b4 Се7 13.g4 g6 14.Лg1 Лс8 15.Ке2 Лf7 16.gf ef 17.Сb2 Ка4 (см. диаграмму) 18.е6 С:е6 19.Л:g6+ Kpf8 20.Фh6+ Кре8 21.Лg8+ Лf8 22.Л:f8+ С:f8 23.Ф:е6+ Ке7 24.Сb5+ Лс6 25.С:а4 Фb6 26.Ке5, 1 : 0

Таблица

Литература 
 
 

Шахматные турниры в Москве
Сентябрь 1899 года
1899 год в шахматах
Шахматные турниры в Российской империи
Спорт в России в 1899 году